Augustyniak (forma żeńska: Augustyniak/Augustyniakowa; liczba mnoga: Augustyniakowie) – nazwisko polskie. Najwięcej osób o tym nazwisku mieszka w Polsce centralnej, w pasie między Warszawą a Poznaniem.

Nazwisko utworzone przyrostkiem „–ak” od imienia Augustyn. Podobną etymologię mają nazwiska „Auguściak” i „Augustynowicz”.

Lista osób o nazwisku Augustyniak, które mają biogram na stronach Wikipedii 
 Anna Augustyniak – poetka
 Beata Augustyniak (ur. 1971) – tancerka i aktorka
 Benedykt Augustyniak (ur. 1932) – wioślarz, olimpijczyk, działacz sportowy
 Bogdan Augustyniak (1940–2006) – reżyser teatralny, radiowy i telewizyjny, dyrektor Teatru na Woli
 Damian Augustyniak (ur. 1979) – piłkarz i trener
 Irena Augustyniak (1895–1978) – bibliotekarka, kierująca Biblioteką Główną Politechniki Łódzkiej
 Jan Augustyniak (1893–1971) – bibliotekarz, kierujący Miejską Biblioteką Publiczną w Łodzi
 Kajus Augustyniak (ur. 1962) – dziennikarz
 Mieczysław Augustyniak (1895–1939) – wojskowy, poseł na Sejm
 Piotr Augustyniak (ur. 1932) – aktor
 Rafał Augustyniak (ur. 1993) – piłkarz
 Sławomir Augustyniak (ur. 1969) – siatkarz i trener siatkarski
 Tadeusz Augustyniak (1930–2011) – pilot, nestor polskiego ratownictwa śmigłowcowego
 Tomasz Augustyniak (ur. 1975) – piłkarz i trener piłkarski
 Urszula Augustyniak (ur. 1950) – historyk, profesor zwyczajny w Instytucie Historycznym UW
 Marta Fik-Augustyniak (1937–1995) – historyk, krytyk teatralny

Przypisy